Clutorius Priscus (ca. 20 v.Chr. - 21 n.Chr.), Romeins dichter.
 Gaius Iulius Priscus (eerste helft 3e eeuw), Romeins veldheer, lid van de pretoriaanse garde.
 Helvidius Priscus (overl. 74), Romeins senator en stoïsch filosoof.
 Lucius Tarquinius Priscus, (legendarische) vijfde koning van Rome, regeerde van 616 tot 578 v.Chr..
 Priscus (gladiator) (eind 1e eeuw), Keltisch-Romeins gladiator, onderwerp van een gedicht van Martialis.
 Priscus Attalus (overl. na 416), Romeins politicus, tweemaal uitgeroepen tot Keizer van Rome.
 Priscus van Panium (5e eeuw), Oost-Romeins geschiedschrijver.
 Sextus Marcius Priscus, een Romeinse politicus uit de 1e eeuw na Christus